Acy ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Acy, Département Aisne
 Acy-en-Multien, Département Oise
 Acy-Romance, Département Ardennes
sowie
 Acy (Louisiana), Vereinigte Staaten

Acy ist der Name zweier Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Acy Branch, Georgia
 Acy Run, Pennsylvania

acy steht für:
 Zyprisches Arabisch (ISO-639-3-Code)

Acy ist der Familienname folgender Personen:
 Quincy Acy (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler

ACY steht für:
 Abercynon Railway Station, Bahnhof in South Wales (National Rail Code)
 Atlantic City International Airport (IATA-Code)
 Atlantic City Rail Terminal, Bahnhof von Atlantic City (Amtrak-Code)

Siehe auch:
 Acey

Abkürzung